A 7-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Suedia în perioada 7 decembrie - 17 decembrie și a fost câștigat de Norvegia care a învins Rusia cu scorul de 27-24.

Acest campionat a contat pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Echipe 
S-au calificat următoarele națiuni:

Runda preliminară

Runda principală

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
16 decembrie 2006

Golgheteri

Clasament final 

2006 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Suedia
Campionatul European de Handbal Feminin